Кампо Синко Ерманос има више значења:

 Кампо Синко Ерманос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Синко Ерманос, Емилијано Запата (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику